Henkler ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus-Dieter Henkler (* 1944), deutscher Sänger
 Sven Henkler (* 1975), deutscher Autor und Verleger